Mosquito:

 Mosquito — аппартно-ориентированный самосинхронизующийся поточный шифр.
 Mosquito — четвёртый студийный альбом американской инди-рок группы Yeah Yeah Yeahs.
 De Havilland Mosquito — британский многоцелевой бомбардировщик, ночной истребитель времён Второй мировой войны.

См. также 
 Москит (значения)